Парламентарните избори в България през юли 2021 година се провеждат за избирането на народни представители в XLVI народно събрание на Република България. Изборите са извънредни, след като трите проучвателни мандата – на ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и БСП, са върнати на президента Румен Радев и насрочва предсрочни парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

Предизборна кампания

Предизборни слогани

Партии и коалиции

БСП за България 
 22 май 2021 г. – БСП за България подписва споразумение за общо явяване на изборите с партия АБВ, Движение на непартийните кандидати, както и водената от Георги Кадиев гражданска платформа „Нормална държава“.
 1 юни 2021 г. – Съюз за отечеството, Българската пролет и Движение за социален хуманизъм се присъединяват към БСП за България.
 11 юни 2021 г. – Движение „Народна сила“, Общонароден комитет за защита на националните интереси, Българската левица, Федерация на потребителите и Съвета на европейската научна и културна общност подписват споразумение за обединение и се присъединяват към БСП за България.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на коалиция „БСП за България“ като такива са посочени 11 – Бойко Клечков, Велизар Енчев, Георги Богданов, Добромир Задгорски, Марин Черкезов, Новко Попов, Радослав Кутийски, Румен Гечев, Сашко Лозанов, Спас Благов и Таско Ерменков.
 29 юни 2021 г. – БСП за България провежда работна среща с партиите и гражданските организации, които подкрепят коалицията, включително и с национално движение „За социално и гражданско общество“ и национален синдикат „Защита“.
 2 юли 2021 г. – Обединен блок на труда подписва споразумение за обединение и се присъединява към БСП за България.

Българските патриоти 
 20 май 2021 г. – Споразумение за общо явяване на предсрочните парламентарни избори подписват лидерите на ВМРО, Воля и НФСБ – Красимир Каракачанов, Веселин Марешки и Валери Симеонов.
 3 юни 2021 г. – Съюзът на патриотичните сили „Защита“ подписва споразумение за участие в коалиция Българските патриоти, от квотата на ВМРО.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на коалиция „Българските патриоти“ като такива са посочени петима – Александър Урумов, Боян Чуков, Георги С. Георгиев, Слави Нецов и Христо Смоленов.

Възраждане 
 11 май 2021 г. – Лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, обявява пред БНР, че партията му няма да участва в преговори за създаване на предизборна коалиция с ВМРО и НФСБ, а ще се яви сама.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на Възраждане като такива са посочени двама – Ангел Русев и Живко Чапъров.

ГЕРБ – СДС 
 7 юни 2021 г. – Движение „Гергьовден“ обявява участието си в листите на коалицията между ГЕРБ и СДС.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на коалиция „ГЕРБ – СДС“ като такива са посочени двама – Мартин Иванов и Станислав Андреев.

ДПС 
 28 юни 2021 г. – По време на предизборна среща в Хасково, Мустафа Карадайъ заявява, че „г-н Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал във взимането на политическите решения в ДПС. Г-н Пеевски не е бил член на ДПС, той стана част от гражданската квота“, както и че „е личен приятел и приятел на партията“.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на ДПС като такива са посочени петима – Дауд Ибрям, Мехмед Юмер, Рамадан Аталай, Сандо Захариев и Стоян Г. Стоянов.

Демократична България 
 23 май 2021 г. – Спас Панчев заявява, че Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ ще подкрепи едностранно Демократична България. Като причина посочва, че „те приемат неща, които и ние считаме, че са нормални и затова решихме да ги подкрепим“.

Изправи се! Мутри вън! 
 23 май 2021 г. – Мая Манолова заявява, че коалиция Изправи се! Мутри вън! ще се яви в същия формат. „Две граждански организации в основата – „Изправи се.БГ" и Отровното трио и три партии – Движение „България на гражданите“, Единна народна партия и „Движение 21“. Манолова също казва, че коалицията има подкрепата на „десетки граждански организации и инициативни комитети“.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ като такива са посочени двама – Вангел Арабаджиев и Дарин Кинов.

Има такъв народ 
 23 юни 2021 г. – По време на участие в предаването „Лице в лице“ по bTV, в отговор на въпрос за възможни следизборни коалиции, Тошко Йорданов отговаря: „Мога да ви кажа с кой няма да разговаряме със сигурност – ГЕРБ, ДПС и БСП“.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на Има такъв народ като такива са посочени двама – Иван Хиновски и Николай Радулов.

Други 
 22 май 2021 г. – Петър Москов заявява в интервю в предаването „Денят започва“ с Георги Любенов по БНТ 1, че Консервативно обединение на десницата ще се яви на изборите в коалиция с БЗНС на Николай Ненчев и Български демократически форум. Москов уточнява, че преди това е преговарял с ВМРО за участие в коалиция „Български патриоти“.
 23 май 2021 г. – Четири политически партии основават коалицията „Ляв съюз за чиста и свята република“. Това са партия „Български път“ с председател проф. Ангел Димов, партия „Българска прогресивна линия“ с председател Красимир Янков, партия „Възраждане на отечеството“ с лидер Николай Малинов и Партия на българските комунисти с лидер Иван Пенчев. Председател на коалицията е Иван Атанасов, а организационен секретар е Жан Виденов.
 6 юни 2021 г. – Регистрацията в ЦИК на коалиция „Средна европейска класа“ се заличава, а едноименната партия се присъединява към Национално обединение на десницата.
 9 юни 2021 г. – Заместник-председателят на Републиканци за България, Павел Вълнев, обявява че напуска партията.
 29 юни 2021 г. – Комисията по досиетата обявява сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в листите с кандидати за народни представители. В листите на коалиция „Ляв съюз за чиста и свята република“ като такива са посочени осем – Жан Виденов, Бойко Пешев, Владимир Чучуев, Димитър С. Стоянов, Диян Йорданов, Нако Стефанов, Радко Ханджиев и Христо Монов. В листите на ГП „Българско лято“ като такива са посочени четирима – Ваньо Янев, Йордан Богатинов, Людмил Рангелов и Румен А. Христов. В листите на Атака като такива са посочени трима – Борис Златарев, Емил Владимиров и Радко Радев. В листите на Партия на зелените като такива са посочени двама – Георги Гечев и Христо Дунчев. В листите на партия „Подем“ като такива са посочени двама – Никола Й. Николов и Христофор Дочев. Други трима с агентурно минало са Венцислав Иванов от МИР, Вълчо Арабаджиев от коалиция „Заедно за промяна“ и Евтим Боянов от БНС-НД.

Участници

Партии, коалиции и независими кандидати

Изразена подкрепа и меморандуми за сътрудничество

Отказ, заличаване или промени в регистрация

Предизборни обществени очаквания

Проучвания в изборния ден 
Към 4 юли 2021 г., пет социологически агенции са получили одобрение от ЦИК за извършване на проучвания „на изхода“ – ЦАМ с 113 анкетьора, Галъп с 243 анкетьора, Алфа Рисърч с 296 анкетьора, Тренд с 377 анкетьора и Маркет Линкс с 191 анкетьора.

Социологически проучвания 

Бележки:

Оригинални данни

Бележки:

Преизчислени данни

Резултати от изборите

Обобщение

Пълен резултат

Източници 

2021
XLVI народно събрание
България
2021 година в България